

Geografia
 Giordania
 Gilead o Galaad – regione montuosa ad est del Giordano, citata più volte nella Bibbia
 Stati Uniti d'America
 Gilead  – città della Contea di Oxford, Maine
 Gilead  – township della Contea di Branch, Michigan
 Gilead  – villaggio della Contea di Thayer, Nebraska
 Sudafrica
 Gilead  – città della Municipalità locale di Mogalakwena

Letteratura
 Gilead  – romanzo di Marilynne Robinson del 2005, vincitore del Premio Pulitzer per la narrativa
Repubblica di Gilead – regime autoritario e teocratico del romanzo/serie tv The Handmaid's Tale
 Gilead  – città natale di Roland Deschain, protagonista dei libri della saga La torre nera di Stephen King
 Gil'ead  – città fittizia del Ciclo dell'Eredità di Christopher Paolini

Onomastica
 Gilead  – variante del nome proprio di persona ebraico Gilad

Altro 
 Gilead  – società farmaceutica statunitense